— японский топоним и название:

 Синано — самая длинная река в Японии.
 Синано — одна из исторических областей Японии.
 Синано — посёлок в японской префектуре Нагано.
 Синано — корабль, состоявший на службе Императорского флота Японии.
  — экспресс, названный в честь провинции Синано.

См. также 
  — японская компания